Виталий Раевский:
 Раевский, Виталий Анатольевич (1949—2014) — советский и украинский военачальник, генерал-майор. 
 Раевский, Виталий Евгеньевич (род. 1967) — украинский спортсмен (академическая гребля), мастер спорта международного класса.